Jankovics ist der Familienname folgender Personen:

 Dániel Jankovics (* 1995), ungarischer Hochspringer

Siehe auch:
 Janković
 Jankovich
 Jankowitsch
 Yankovic